Plaats in Indonesië
 Teluk Pauh (Cerenti), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau
 Teluk Pauh (Pangean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau